Osoby:
 August Cieszkowski – hrabia, działacz społeczny i polityczny
 August Adolf Cieszkowski – ziemianin polski, mecenas nauki, senator II RP
 Henryk Cieszkowski – polski malarz
 Henryk Cieszkowski – pisarz epoki romantyzmu
 Hipolit Cieszkowski – inżynier, budowniczy linii kolejowych w Polsce
 Józef Cieszkowski – polski górnik
 Kajetan Karol Cieszkowski – uczestnik powstania styczniowego
 Teodor Cieszkowski – polski pułkownik, powstaniec styczniowy
 Witalij Cieszkowski – rosyjski szachista

Rodzina:
 Cieszkowscy herbu Dołęga